Шехтер Борис Семенович (1900—1961) — радянський композитор, педагог, заслужений діяч мистецтв Туркменської РСР, кандидат мистецтвознавства.
 Шехтер Данило Абрамович (1904—1991) — молдавський радянський письменник.
 Ісаак Шехтер (1905—1985) — один із провідних шахістів Львова 1930-х років, чемпіон міста 1936 і 1939. Триразовий чемпіон Ізраїля (1945, 1961 і 1965).
 Ітай Менахем Шехтер (* 1985) — ізраїльський футболіст.
 Мордхе Шехтер (1927—2007) — американський лінгвіст та лексикограф.
 Шехтер Роберт Ісаакович (* 1947) — радянський та шведський фізик.
 Шехтер Семен Якович (1923 — після 1983) — український науковець, кандидат технічних наук, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1980).
 Соломон Шехтер (1847—1915) — равин, президент єврейської теологічної семінарії Америки.
 Стенлі Шехтер (1922—1997) — американський психолог, спеціаліст у сфері соціальної психології.
Єврейські прізвища